Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 3-as, továbbá 3A, 3F, 3N, 3R, illetve M3-as jelzésű villamosok:

Magyarország 

 3-as villamos (Budapest)
 3-as villamos (Budapest, 1945–1982)megszűnt
 3A villamos (Budapest, 1964–1974)megszűnt

 3-as villamos (Debrecen)megszűnt

 3-as villamos (Miskolc)megszűnt 1989-ben

 3-as villamos (Szeged)
 3A villamos (Szeged)megszűnt 2003-ban
 3F villamos (Szeged)

Belgium 

 3-as villamos (Brüsszel)

Csehország 

 3-as villamos (Prága)

Lengyelország 

 3-as villamos (Szczecin)

Németország 

 M3 (Berlin)

Románia 

 3N villamos (Nagyvárad)
 3R villamos (Nagyvárad)